Autostrada M4 (Wielka Brytania)
 Autostrada M4 (Węgry)

Zobacz też